Саррока-де-Бельера ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Хусса. Занимает площадь 87,5 км². Население — 136 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información sobre el pueblo y algunas fotografías
 Pagina del núcleo de Xerallo

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды